Ocean Avenue — четвёртый студийный альбом группы «Yellowcard», выпущенный в 2003 году, после подписания контракта с лейблом Capitol Records. «Ocean Avenue» продался тиражом в 11 000 копий в первую неделю продаж в США, дебютировав на 61 позиции. В итоге продавшись 2,5 миллионным тиражом, этот альбом является наиболее популярным и стал дважды платиновым. Также в некоторых странах альбом был выпущен ограниченным тиражом. Такой диск включал в себя видео-материал «Работа над Ocean Avenue» и невыпущенные видео (такие, как клип к песне «Powder» (альбом «The Underdog EP»)). Позже было выпущено ещё одно специальное издание, в которое входили «живые» видео, а также клипы. Песни «Way Away» и «Breathing» из альбома «Ocean Avenue» использовались в качестве саундтрека к таким играм, как «FlatOut 2» и «Burnout».

Список композиций 
 «Way Away» — 3:21
 «Breathing» — 3:38
 «Ocean Avenue» — 3:18
 «Empty Apartment» — 3:36
 «Life of a Salesman» — 3:18
 «Only One» — 4:17
 «Miles Apart» — 3:32
 «Twentythree» — 3:27
 «View From Heaven» — 3:22
 «Inside Out» — 3:40
 «Believe» — 4:31
 «One Year, Six Months» — 3:28
 «Back Home» — 3:55

Бонус-треки 
 Firewater — 3:22
 Hey Mike — 4:02

Позиции в чартах

Синглы

Примечания 

Альбомы Yellowcard
Альбомы поп-панка
Альбомы, записанные на Sunset Sound Recorders
Альбомы 2003 года
Альбомы Capitol Records